Loesener bzw. Lösener ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lösener (1890–1952), deutscher Jurist

 Robert Eduard Loesener (1869–1960), deutscher Reeder und Kaufmann
 Theodor Loesener (1865–1941), deutscher Botaniker